Jim Grabb e Richey Reneberg hanno battuto in finale Kelly Jones e Rick Leach 3–6, 7–6, 6–3, 6–3.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (semifinali)
 Jim Grabb /  Richey Reneberg (Campioni)
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (terzo turno)
 Kelly Jones /  Rick Leach (finale)
 Jakob Hlasek /  Marc Rosset (secondo turno)
 John McEnroe /  Michael Stich (semifinali)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (terzo turno)
 Steve DeVries /  David Macpherson (secondo turno)

 Patrick Galbraith /  Danie Visser (terzo turno)
 Luke Jensen /  Laurie Warder (primo turno)
 Mark Kratzmann /  Wally Masur (secondo turno)
 Scott Davis /  David Pate (terzo turno)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Ken Flach /  Todd Witsken (secondo turno)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (terzo turno)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1992